JCK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Julia Creek (Queensland) (Australia)